Чемпиона́т Ла́твии по пля́жному футбо́лу — соревнование по пляжному футболу, проводимое среди клубов Латвии. По соглашению с Латвийской футбольной федерацией, чемпионат организует Рижская футбольная федерация совместно с Ассоциацией футбольных турниров (FTA).

Победители

Примечания

Ссылки 
 Сайт Ассоциации пляжного футбола Латвии

Латвия
Пляжный футбол в Латвии
Пляжный футбол
Мероприятия, регулярно проводимые с 2007 года